Longhena, comune in provincia di Brescia
Baldassare Longhena, architetto italiano del XVII secolo
Gerolamo Longhena, giurista e politico italiano del XX secolo
Mario Longhena, politico italiano del XX secolo
Longhena (Famiglia)